Ел Кантонсито има више значења:

 Ел Кантонсито (Пинал де Амолес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Кантонсито (Пењамиљер), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику